

Bâle 
Basler est un mot allemand qui signifie « de Bâle ». Dans ce sens, il apparait dans diverses appellations :
 Basler Zeitung : journal germanophone bâlois.
 Basler Läckerli : petit gâteau bâlois proche du pain d'épices.
 Basler Brunsli : biscuit au chocolat bâlois.
 Basler Herbstmesse : fête foraine annuelle bâloise.
 Basler Verkehrs-Betriebe : compagnie de transports publics du canton de Bâle-Ville.
 Basler Mählsuppe : soupe au gruau.
 Basler Fasnacht : carnaval de Bâle.

Patronyme 
 Adolphe Basler (1878-1949), critique d'art et collectionneur franco-polonais.
 Antoine Basler, acteur suisse.
 Marcel Basler (1917-1990), peintre français, fils d'Adolphe.
 Marianne Basler, actrice française, d'origine suisse, née le .
 Mario Basler, footballeur allemand, né en 1968.

Autres 
 Basler Turbo Conversions, atelier d'aéronautique, qui produit notamment le Basler BT-67.

Homonymie de patronyme